Fülöp Géza (1847–1890) református lelkész
Fülöp Géza (1928–1998) könyvtáros, szerkesztő
Fülöp Géza (1930–2021) kémikus, újságíró
Fülöp Géza (?–2012) fénymegadó, a filmes színes technika egyik úttörője